Елисей Андреевич Карпенко (14 июля 1882, Гуляйполе — 24 декабря 1933, Нью-Йорк, США) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания, украинский писатель, актёр, театральный деятель в США, драматург, режиссёр (псевдонимы — Є. Карпенко-Український, Олег Азовський, Oleh Azowsky (под этим именем похоронен), Andreu Ira, Степовий гість, Шашура Олександра, Андрій Люшня и другие).

Биография 
Родился в Гуляйполе Бердянского уезда Екатеринославской губернии (ныне Запорожская область), окончил церковно-приходскую школу, батрачил, работал слесарем на заводе, конторщиком на руднике, актёром странствующей труппы.

В 1916 году жил в Гуляйполе и написал там 9 пьес. В годы гражданской войны вместе с театром Садовского гастролировал за рубежом.

В 1917 украинский эсер. В 1917 году проживал селе Лозовая-Павловка Славяносербского уезда. В конце 1917 года избран во Всероссийское учредительное собрание в Екатеринославском избирательном округе по списку № 5 (блок: Селянская спилка, Совет КД, украинские эсеры и социал-демократы).

В 1920—1923 годах жил во Львове, Праге, Вене. В издательстве «Театр» (Киев-Вена) появляется ещё его 7 пьес (точное количество произведений автора пока не установлено).

В 1923 г. уехал в Америку, где стал режиссёром драматического кружка имени И. Тобилевича при Рабочем доме (Нью-Йорк). Умер 24 декабря 1933 в Нью-Йорке, похоронен в Бруклине.

Сочинения 
Пьесы:
 «Неприкаяний батько, або розбите щастя» (1907),
 «Під терновим вінком» (1908),
 «Полупанки» (1910),
 «На шляху темряви» (1911),
 «Під хвилею життя» (1911),
 «Зійшло сонце та й захмарилось» (1915),
 «Зоря волі і правди» (1917),
 «Святого Вечора» (1920),
 «Білі ночі» (1920),
 «Момот Нір» (1920),
 «Осінні згуки» (1920),
 «В долині сліз» (1921),
 «Едельвейс» (1921),
 «З глибини життя» (1921),
 «Благовіст» (1921),
 «Похмура Америка» (1926),
 «Негритянська дівчина» (1927),
 «В наймах у Доробкевича» (1928),
 «Бунт» (1928),
 «Страчене життя» (1928),
 «Вуглекопи» (1929);
Повести:
 «В степах»
 «Неприкаянний батько, або Розбите щастя» (не опубликована)
 «Зійшло сонце та й захмарилось» (не опубликована)

Семья 
 Жена — Христина (отчество?) Карпенко (урождённая ?) (Гуляйполе, ? — Гуляйполе, 1961).
 Сын — Николай (Гуляйполе, 20.11.1904 — Винница, 09.07.1973);
 Внучка — Лидия Николаевна Карпенко, физиолог, д. мед. н.;
 Сын — Иван (Гуляйполе, ? — ?, 1942);
 Внук — Николай Иванович Карпенко
 Внук — Алексей Иванович Карпенко;
 Дочь — Наталья (Гуляйполе, 1911 — Винница, 1988).
 Внук — Юрий Филиппович Матяш
 Внук — Эдуард Филиппович Матяш

Примечания

Литература 
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — М., РОСПЭН, 2008.
 Народная жизнь (Екатеринославская земская газета). Екатеринослав, 1917, 31 октября;
 Селяньська спілка. Екатеринослав. 102.
 Селяньска спілка. Полтава, 1917, 11 ноября
 Карпенко Єлисей Андрійович // Українська радянська енциклопедія. — Т. 6. — К., 1961. — С. 217.
 Пилипчук Р. Я. Карпенко Єлисей Андрійович // Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1990. — Т. 2. — С. 419—420.
 Залеська-Онишкевич Л. Володимир Винниченко і Єлисей Карпенко: про це саме різними шляхами // Володимир Винниченко: У пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії. Збірник статей. — Нью-Йорк, 2005. — С. 106—114.
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.

Украинские эсеры
Драматурги Украины